La Copa de Italia 2010-11, también conocida como Copa TIM por razones de patrocinio, fue la temporada 65 de la competencia. Al igual que en el año anterior, 78 clubes participaron en el torneo. El Inter de Milán salió campeón tras derrotar en la final al Palermo.

Equipos participantes

Serie A (20 equipos)

Serie B (22 equipos)

Lega Pro (27 equipos)

LND - Serie D (9 equipos)

Formato 
Los equipos entrarán en distintas etapas de la siguiente manera:
 Primera fase: 
 Primera ronda: Los 36 equipos de la Lega Pro y Serie D empiezan el torneo.
 Segunda ronda: Los 18 ganadores de la ronda anterior se suman a los 22 equipos de la  Serie B.
 Tercera ronda: Los 20 ganadores de la ronda anterior se suman a los 12 equipos de la Serie A que quedaron entre los lugares 9-20.
 Cuarta ronda: Los 16 ganadores de la ronda anterior se enfrentan entre sí.
 Segunda fase:
 Octavos de final: Los 8 ganadores de la ronda anterior se suman a los 8 equipos de la Serie A que quedaron entre el primer y el octavo lugar.
 Cuartos de final: Los 8 ganadores de la ronda anterior se enfrentan entre sí.
 Semifinal: Los 4 ganadores de la ronda anterior se enfrentan entre sí.
 Final: Los 2 ganadores de la semifinal se enfrentan en la final en el Stadio Olimpico en Roma.

Partidos

Rondas eliminatorias

Sección 1

Detalles de los encuentros

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuarta ronda

Sección 2

Detalles de los encuentros

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuarta ronda

Sección 3

Detalles de los encuentros

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuarta ronda

Sección 4

Detalles de los encuentros

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuarta ronda

Sección 5

Detalles de los encuentros

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuarta ronda

Sección 6

Detalles de los encuentros

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuarta ronda

Sección 7

Detalles de los encuentros

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuarta ronda

Sección 8

Detalles de los encuentros

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Cuarta ronda

Segunda fase

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Partido de ida

Partido de vuelta

Final

Referencias 
 Generales

 
 
 
 

Copa Italia
Fútbol en Italia en 2010
Fútbol en Italia en 2011